Cinema:
 Matador, pel·lícula espanyola del 1986 dirigida per Pedro Almodóvar
 El matador, pel·lícula de 2005 dirigida per Richard Shepard
 Motor:
 Bultaco Matador, model de motocicleta fabricat per Bultaco entre 1963 i 1979
 Música:
 Matador, segon senzill de la banda argentina Los Fabulosos Cadillacs
 Matador Records, discogràfica estatunidenca de rock independent
 Jessy Matador (1982), cantant congolès